

Patronyme
 Albert Osswald (1919-1996) est un homme politique allemand.
 Fritz Osswald (1878-1966) est un peintre suisse.
 Laura Osswald (née en 1982) est une actrice allemande.